Джуно Диас, иногда — Хунот Диас (, 31 декабря 1968, Санто-Доминго) — американский писатель доминиканского происхождения, пишет на английском языке.

Биография 
С 6 лет живёт с США. Окончил Ратгерский колледж, получил степень бакалавра (1992), затем получил степень магистра изящных искусств в Корнеллском университете (1995). Работал в издательстве Ратгерского университета. Публиковал новеллистику в крупных журналах (The Paris Review, The New Yorker, который включил его в список двадцати лучших писателей XXI века), в представительных антологиях.  Преподаёт литературное мастерство в Массачусетском технологическом институте, редактор литературного отдела в журнале Boston Review.

Книги 
Утопленник/ Drown, новеллы (1996, Пушкартовская премия)
Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао/ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, роман (2007, Пулитцеровская премия, Премия Национального круга книжных критиков,   вошёл в шорт-лист Дублинской премии)
 This is How You Lose Her, новеллы (2012, финалист Национальной книжной премии)

Публикации на русском языке 
В журнале Иностранная литература
В сетевом журнале TextOnly
 В сети "Короткая чудесная жизнь Oскара Bао" http://www.proza.ru/2014/07/19/1295

Признание 
Удостоен ряда престижных премий, его проза переведена на ряд языков, включая китайский и японский. На Международной книжной ярмарке в Боготе (2007) был включён в список 39 наиболее перспективных латиноамериканских писателей в возрасте до 39 лет (). Стипендия Мак-Артура (2012).

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Писатели США
Писатели Доминиканской Республики
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Писатели США XXI века
Выпускники Корнеллского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Лауреаты премии О. Генри